Сен-Сернен — великая базилика в Тулузе, а также сёла:

 Сен-Сернен (фр. Saint-Sernin) — коммуна во Франции, департамент Ардеш.
 Сен-Сернен (фр. Saint-Cernin) — коммуна во Франции, департамент Канталь.
 Сен-Сернен (фр. Saint-Cernin) — коммуна во Франции, департамент Ло.
 Сен-Сернен (фр. Saint-Sernin) — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна.
 Сен-Сернен (фр. Saint-Sernin) — коммуна во Франции, департамент Од.
 Сен-Сернен — кантон во Франции, департамент Канталь.

См. также 
 Лабастид-Сен-Сернен
 Ларрок-Сен-Сернен
 Сен-Сернен-сюр-Ранс